

Patronymes 
Doubrovski (masculin ; ) ou Doubrovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) : 
 Edgar Doubrovski (1937- ), scénariste soviétique et russe ;  
 Piotr Doubrovski (1754-1816), diplomate et bibliophile russe ;  
 Serge Doubrovsky (1928-2017), écrivain français.

Littérature 
 Doubrovsky, roman inachevé d'Alexandre Pouchkine

Cinéma 
 Doubrovsky, film d' Alexandre Ivanovski, sorti en 1936.

Opéra
 Doubrovski, opéra de Napravnik (1895).

Voir aussi 
 

Patronyme russe